Гулак — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гулак, Дрю (род. 1987) — американский рестлер.
  (1599—1646) — украинский гетман.
 Гулак, Николай Иванович (1821—1899) — украинский учёный, общественный и политический деятель, педагог, публицист.
 Гулак, Олег Николаевич (1967—2022) — белорусский юрист, общественный деятель, правозащитник, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета».

См. также